Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1971 de l’US Open de tennis qui est disputé du 1 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Billie Jean King et Owen Davidson battent Betty Stöve et Robert Maud en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
17 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1971
US Open Double mixte
US Open Double mixte
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en septembre 1971